La Lega Nazionale B 1969-1970, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Sion.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1970-1971.
      Retrocessa in Prima Lega 1970-1971.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Sion e Lucerna promosse in Lega Nazionale A.
 Thun e Langenthal retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1970 2